Hoge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alphonse Richard Hoge
 P.S. Hoge